Владимир Гребенников:
 Гребенников, Владимир Алексеевич (1932—1992) — советский хоккеист, центральный нападающий.
 Гребенников, Владимир Дмитриевич — генерал-майор авиации.